Kamýk kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kamýk nad Vltavou, ort, Mellersta Böhmen, 
 Kamýk (ort i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar